Озе́рський — польське, українське прізвище або топонім (частина назви).

Відомі носії:

 Озерський Дмитро Олександрович ( 1963) — музикант, поет і автор більшості текстів гурту «АукцЫон».
 Озерський Юрій Іванович (1896—1937) — український державний і освітній діяч. Жертва більшовицького терору.
 Паше-Озерський Микола Миколайович (1889—1962) — науковець, фахівець у галузі кримінального права та вчений-пенітенціарист.

Топоніми:
 Озерський заказник — ботанічний заказник загальнодержавного значення в Україні — у межах Дубровицького району Рівненської області, на північний схід від села Озерськ.
 Озерський район (Калінінградська область) — адміністративна одиниця Калінінградської області Російської Федерації.

Польські прізвища